Кулёв, Вадим Вениаминович — российский современный композитор, профессор МГУКИ. Образование: высшее профессиональное (Московская консерватория, класс композиции Народного артиста СССР, профессора Т. Н. Хренникова); преподаватель композиции в ДМШ им. Г.В.Свиридова (2002—2012). Лауреат Международного конкурса «Классическое наследие» (1999 г.), лауреат Международного конкурса «Техника и стиль» (2008 г.), в 2009 году награждён Почётной грамотой Министерства культуры РФ.

Творчество 
 Кантата «Пушкинская Весна» (1999), премьерное исполнение: Лондон, Вигмор Холл, 1999; исполнил ВАСИЛИЙ САВЕНКО.

Библиография 
 «Хрестоматия сольной и ансамблевой игры на медных духовых инструментах» : / Предисл.авторов/ В. В. Кулёв, Н. И. Миронов
М, 2001; 284 с.; 29 см; Серия: Министерство культуры России ББК : Щ957.3 + Щ952.73 + Щ985.73
 «Песни Великой Победы», Изд. Современная музыка, 2000
 «Чудо-лошадка. Песенник», Изд. Современная музыка, 2002
 «Золотая коллекция русского романса», Изд. Современная музыка, 2003
 Произведения для гуслей звончатых соло и с фортепиано. Выпуск 1.Изд. Современная музыка,2015год.
 Произведения для гуслей звончатых соло и с фортепиано. Выпуск 2.Изд. Современная музыка,2017год

Примечания

Ссылки 

Композиторы XX века
Композиторы XXI века
Композиторы России